Нан-ле-Пен () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Бриньоль, кантон Сен-Сир-сюр-Мер.

Площадь коммуны — 47,99 км², население — 3891 человек (2006) с выраженной тенденцией к росту: 4153 человека (2012), плотность населения — 87,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 4141 человек, а в 2012 году — 4153 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 2409 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1646 были экономически активными, 763 — неактивными (показатель активности 68,3 %, в 1999 году — 71,4 %). Из 1646 активных трудоспособных жителей работали 1483 человека (831 мужчина и 652 женщины), 163 числились безработными (67 мужчин и 96 женщин). Среди 763 трудоспособных неактивных граждан 201 были учениками либо студентами, 285 — пенсионерами, а ещё 277 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 1502 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 3671,5 человек. При этом медиана доходов составила 21 тысяча 302 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Нан-ле-Пен